Чемпионат Европы по борьбе 1969 года прошёл раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли в Модене (Италия), а соревнования по вольной борьбе — в Софии (Болгария).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1969
Чемпионаты Европы в 1969 году
Чемпионаты Европы в Италии
Спорт в Италии в 1969 году
Международные соревнования по борьбе в Италии
Спортивные соревнования в Модене
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Болгарии в 1969 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Болгарии